

Patronyme 

 François-Joseph Troubat (1874-1968), industriel français ;
 Jean-Éric Troubat (né en 1959), acteur et scénariste français ;
 Jules Simon Troubat (1836-1914), littérateur français.

Toponymes 

 Troubat, commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.
 Église Saint-Pierre de Troubat, église catholique située à Troubat.
 Grotte du Moulin de Troubat, grotte-abri ornée située sur Troubat